Kněž bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Kněž, Ortsteil von Čestín, Okres Kutná Hora
 Kněž (Tis), Ortsteil von Tis, Okres Havlíčkův Brod